Richardton ist 

Ein Ort in den USA, siehe Richardton (North Dakota).
Ein Meteorit, siehe Richardton (Meteorit).